Епархия Трухильо () — название ряда католических епархий:

 Епархия Трухильо — епархия в Венесуэле.
 Епархия Трухильо — епархия в Гондурасе.
 Епархия Трухильо — епархия в Перу (ныне — архиепархия).